Куру:

Мифология
 Куру — историческое государство Кауравов по «Махабхарате».
 Куру — царь, предок Кауравов и Пандавов.

История
 Куру — древний род, живший на территории Приаралья.
 Куру — индоарийское племя кшатриев и управляемое ими государство ведийского периода в Индии, позднее включённого в Махаджанапады.
 Куру — бывшая волость в Финляндии.

Топонимы
 Куру — космодром, принадлежащий Франции.
 Куру — город во Французской Гвиане.
 Куру — река в Бутане.
 Куру — река во Французской Гвиане, впадает в Атлантический океан.
 Куру () — город в Бутане.
 Куру — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Куру — деревня в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.

Прочее
 Куру — пароход, Финляндия.
 Куру — «хохочущая смерть», прионная инфекция, распространённая в Новой Гвинее.